Il doppio del torneo di tennis Fergana Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Konstantin Kravčuk e Łukasz Kubot che hanno battuto in finale Alexander Krasnorutskiy e Vaja Uzakov 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Serhij Bubka /  Evgenij Kirillov (semifinali)
 Murad Inoyatov /  Aleksej Kedrjuk (semifinali)

 Konstantin Kravčuk /  Łukasz Kubot (Campioni)
 Alexander Krasnorutskiy /  Vaja Uzakov (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2008